Больша́я Погоре́лка — деревня в городском округе Семёновский, административно подчинена Огибновскому сельсовету города областного значения Семёнов в Нижегородской области России.

Деревня располагается на правом берегу реки Керженец.

История 
До преобразования Семёновского муниципального района в Семёновский городской округ в 2010 году, деревня входила в состав сельского поселения «Огибновский сельсовет», а до 2009 года входила в состав сельского поселения «Успенский сельсовет».

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа Семёновский